

Arte 
 The Spirit  – statua raffigurante Michael Jordan situata a Chicago

Cinema 
 The Spirit  – cortometraggio muto del 1908
 The Spirit  – film del 2008 diretto da Frank Miller

Fumetti 
 The Spirit  – fumetto di Will Eisner

Musica 
 The Spirit  – album dei Magnum del 1991
 The Spirit  – singolo dei Fiocco del 1998

Televisione 
 The Spirit  – film per la televisione del 1987 diretto da Michael Schultz
 The Spirit  – film per la televisione del 1997 diretto da Peter Chrzanowski

Sport 
 The Spirit  – torneo di golf internazionale

Pagine correlate 
 Spirit